Stockengraben ist der Name folgender Gewässer:

 Stockengraben (Mehrwiesenbach), rechter Zufluss des Mehrwiesenbachs (zum Zimmerbach, zur Starzel) bei Weilheim, Stadt Hechingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Stockengraben (Mühlbach), rechter Oberlauf des Mühlbachs (zum  Karrachbach, zum Kreuthbach, zur Altmühl) bis nahe Steinach am Wald, Gemeinde Geslau, Landkreis Ansbach, Bayern
 Stockengraben (Riederbach), rechter Zufluss des Riederbachs (zur Biber, zum Hochrhein) bei Schlatt am Randen, Gemeinde Hilzingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Stockengraben (Überlinger See), östlicher Zufluss des Überlinger Sees bei Seefelden, Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg